Терракота:

 Терракота — керамические неглазурованные изделия из цветной глины с пористым строением.
 Терракота — коричневый оттенок красного цвета, естественный цвет земли.